Die Wendung Deutsche in den USA ist mehrdeutig. Gemeint sein könnten:
 deutsche Auswanderer in den Vereinigten Staaten; siehe Deutsche Überseewanderung, Einwanderung in die Vereinigten Staaten, Deutschamerikaner
 Nachfahren deutscher Auswanderer in den Vereinigten Staaten; siehe Deutschamerikaner
 deutsche Arbeitsmigranten in den Vereinigten Staaten (20. Jahrhundert); siehe Arbeitsmigration

Für alle drei Gruppen siehe auch: Geschichte der Deutschen in den Vereinigten Staaten